Штрафной может означать:
 В спорте
 Штрафной удар в футболе.
 Штрафной бросок в баскетболе.
 Штрафной бросок в хоккее с шайбой.
 Фильмы
  — фильм 1996 года.
 «Штрафной удар» — фильм 1963 года.